Raitzen bezeichnet folgende Orte:

 Raitzen (Naundorf), Ortsteil von Naundorf in Sachsen
 ein rumänisches Dorf im Kreis Hunedoara, siehe Sârbi (Hunedoara)

Raitzen oder Raizen bezeichnet auch:
 Raizen, einen südslawischen Stamm (auch Synonym für die Serben), welcher in Slawonien und im Banat siedelte
Siehe auch:
 Reizen